Xepicula är ett släkte av svampar. Xepicula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xepicula